Seoane puede referirse a:
 Seoane (apellido), apellido español.
 Víbora de Seoane (vipera seoanei), especie de víbora presente en la cornisa cantábrica, el suroeste de Francia y el norte del Portugal.

Divisiones administrativas
 Seoane (Allariz), lugar y parroquia del concello de provincia de Allariz.
 Seoane de Arcos, parroquia del concello de Carballino.
 Seoane do Courel, parroquia del concello de Folgoso del Caurel.
 Seoane da Pregación, parroquia del concello de Friol.
 Seoane (Monforte de Lemos), parroquia del concello de Monforte de Lemos.
 Seoane Vello, parroquia del concello de Montederramo.
 Seoane (Puentes de García Rodríguez), parroquia del concello de Puentes de García Rodríguez.
 Seoane de Argas, parroquia del concello de Río.
 Seoane (La Vega), lugar y parroquia del municipio de La Vega.
 Seoane de Oleiros, parroquia del concello de Ginzo de Limia.
 Seoane (Antas de Ulla), lugar de la parroquia de Antas de Ulla, concello de Antas de Ulla.
 Seoane (Aranga), lugar de la parroquia de Aranga, concello de Aranga.
 Seoane (La Baña), lugar de la parroquia de Barcala, concello de La Baña.
 Seoane (Bande), lugar de la parroquia de Bande, concello de Bande.
 Seoane (Barreiros), lugar de la parroquia de Cabarcos, concello de Barreiros.
 Seoane (Cambre), lugar de la parroquia de Anceis, concello de Cambre.
 Seoane (Carballino), lugar de la parroquia de Seoane de Arcos, concello de Carballino.
 Seoane (Castro Caldelas), lugar de la parroquia de Alais, concello de Castro Caldelas.
 Seoane (Celanova), lugar de la parroquia de Alcázar de Milmanda, concello de Celanova.
 Seoane (Cerceda), lugar de la parroquia de Cerceda, concello de Cerceda.
 Seoane (Cerdido), lugar de la parroquia de A Barqueira, concello de Cerdido.
 Seoane (Chantada), lugar de la parroquia de A Laxe, concello de Chantada.
 Seoane (Coles), lugar de la parroquia de Coles, concello de Coles.
 Seoane (Corgo), lugar de la parroquia de Folgosa, concello de Corgo.
 Seoane (Folgoso del Caurel), lugar de la parroquia de Seoane do Courel, concello de Folgoso del Caurel.
 Seoane (Fonsagrada), lugar de la parroquia de Lamas de Moreira, concello de Fonsagrada.
 Seoane (Forcarey), lugar de la parroquia de Meavía, concello de Forcarey.
 Seoane (Foz), lugar de la parroquia de Vilaronte, concello de Foz.
 Seoane (Friol), lugar de la parroquia de Seoane da Pregación, concello de Friol.
 Seoane (Ortigueira), lugar de la parroquia de O Mosteiro, concello de Ortigueira.
 Seoane (Láncara), lugar de la parroquia de Lagos, concello de Láncara.
 Seoane de Arriba (Láncara), lugar de la parroquia de Trasliste, concello de Láncara.
 Seoane (Lousame), lugar de la parroquia de Lousame, concello de Lousame.
 Seoane (San Xoán de Pena), lugar de la parroquia de San Xoán de Pena, concello de Lugo.
 Seoane (San Xoán do Alto), lugar de la parroquia de San Xoán do Alto, concello de Lugo.
 Seoane (San Xoán do Campo), lugar de la parroquia de San Xoán do Campo, concello de Lugo.
 Seoane (Melón), lugar de la parroquia de Melón, concello de Melón.
 Seoane Novo, lugar de la parroquia de San Xoán de Moeche, concello de Moeche.
 Seoane Vello (Moeche), lugar de la parroquia de San Xoán de Moeche, concello de Moeche.
 Seoane (Ribeira de Piquín), lugar de la parroquia de Os Vaos, concello de Ribeira de Piquín.
 Seoane (Río), lugar de la parroquia de Seoane de Argas, concello de Río.
 Seoane de Abaixo, lugar de la parroquia de Caldesiños, concello de Viana del Bollo.
 Seoane de Arriba (Viana del Bollo), lugar de la parroquia de Solbeira, concello de Viana del Bollo.
 Seoane (Vigo), lugar de la parroquia de Valadares, concello de Vigo.